Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1969 года прошёл 15-16 февраля в Девентере (Нидерланды). В нём принял участие 31 спортсмен. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Даг Форнесс.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Февраль 1969 года
Международные спортивные соревнования в Девентере
Спорт в Нидерландах в 1969 году
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)